«Distrito de San Jerónimo» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Costa Rica 
 Distrito de San Jerónimo, Esparza, provincia de Puntarenas.
 Distrito de San Jerónimo, Moravia, provincia de San José.
 Distrito de San Jerónimo, Naranjo, provincia de Alajuela.

en Perú 
 Distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac.
 Distrito de San Jerónimo, provincia de Luya, departamento de Amazonas.
 Distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco, departamento de Cusco.